Frauenopfer – film del 1922 diretto da Karl Grune
Frauenopfer – film del 1923 diretto da Leo de Valery